Михаил Рычагов (род. 12 ноября 1967, Таллин) — эстонский шахматист, гроссмейстер (1997).

В составе сборной Эстонии участник шести Олимпиад (1992—2002) и двух командных чемпионатов Европы (1992 и 1997).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Эстонский спортивный биографический лексикон

Шахматисты СССР
Шахматисты Эстонии